Финал Кубка Футбольной лиги 2006 () — футбольный матч, который состоялся 26 февраля 2006 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Матч являлся завершением розыгрыша 46-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги сезона 2005/06. В нём встретились английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Уиган Атлетик».

Матч уверенно выиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Голами отметились Луи Саа и Криштиану Роналду, а Уэйн Руни сделал «дубль». На церемонию награждения игроки «Юнайтед» надели специальные футболки с надписью For You Smudge (Для тебя, Смадж), посвящённые их одноклубнику Алану Смиту, который получил перелом левой ноги в матче Кубка Англии против «Ливерпуля». Вратарь «Уигана» Майкл Поллитт получил травму подколенного сухожилия в начале матча, из-за чего был заменён уже на 14-минуте, потеряв возможность доказать свой класс в матче против своего бывшего клуба (он начинал карьеру в «Манчестер Юнайтед»).

Статистика матча

Путь к финалу

«Манчестер Юнайтед»

«Уиган Атлетик»

Примечания

Ссылки 
 Статистика матча  на Soccerbase.com

 

2006
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2006
Кубок Футбольной лиги 2006
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 26 февраля
Февраль 2006 года
2006 год в Уэльсе